


Список видов, входящих в род

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

X

Литература 
 
 
 
 
 

Боровик